Domaša bezeichnet
 einen Stausee im Nordosten der Slowakei, siehe: Veľká Domaša (abgeleitet vom Namen der ehemaligen Gemeinde, heute Teil von Holčíkovce)
 ein kleines Ausgleichsbecken dieses Stausees (Malá Domaša)
 die Gemeinde Malá Domaša im Bezirk Vranov nad Topľou in der Slowakei
 eine ehemals selbstständige Gemeinde und heute Gemeindeteil von Hronovce, siehe Domaša (Hronovce)